Roger Christian (tekstschrijver) (1934-1991), Amerikaanse radiopersoonlijkheid en tekstschrijver
Roger Christian (ijshockeyspeler) (1935-2011), Amerikaans olympisch ijshockeyspeler
Roger Christian (filmmaker) (geboren 1944), Brits production designer en filmregisseur
Roger Christian (radio-dj), Amerikaans diskjockey op WTSS, Buffalo, New York
Roger Christian (muzikant), Brits muzikant, lid van de band The Christians